Girandole steht für:

 Girandole, spiralförmige Pastaform, siehe Fusilli
 Girandole, Ständer für Kerzen oder Leuchten, siehe Armleuchter